Тропический шторм Кристобаль (2002) — относительно слабый тропический шторм, причинил лишь незначительный ущерб Бермудским островам.
 Тропический шторм Кристобаль (2008) — третий тропический циклон и третий по счёту шторм, получивший собственное имя в сезоне атлантических ураганов 2008 года.
 Ураган Кристобаль (2014) — ураган 1 категории, поразивший острова Карибского моря, Бермудские острова и восточное побережье США.
 Тропический шторм Кристобаль (2020) — ознаменовал собой самое раннее образование третьего шторма в Атлантике. Он усилился над заливом Кампече, прежде чем достиг берега в Мексике, затем медленно повернул на север, в залив и совершил второй выход на берег в Луизиане в виде умеренного тропического шторма.